est un personnage principal du manga Reborn!.

Apparence et personnalité

Description 

Hayato Gokudera est né en Italie le . Il apparaît dès le premier volume en tant qu'étudiant italien transféré dans la même classe que Tsuna Sawada. C'est un élève brillant dont le comportement désinvolte attire l'intérêt de ses camarades féminines. Au premier abord antipathique et agressif, il ira jusqu'à engager le combat contre Tsuna. Ce dernier le sauvera en éteignant toutes les dynamites qu'il avait fait tomber par maladresse. À la suite de sa défaite, il avouera n'avoir voulu que tester Tsuna sur sa capacité à devenir le dixième leader de la famille Vongola. Il se proclamera alors avec fierté de devenir le "bras droit du dixième" : statut qu'il défendra avec toute sa hargne et sa volonté (notamment envers Yamamoto), toujours entièrement dévoué à Tsuna. C'est un grand expert des explosifs : son utilisation impressionnante de la dynamite lui vaut le surnom de "Smokin' Bomb Hayato" : Hayato la bombe gazeuse. Il cache en effet des dynamites qu'il allume avec une (parfois plus) cigarette. Il est le demi-frère de Bianchi : mais la vue de cette dernière suffit à lui donner d'impressionnants maux de ventre. Cela lui rappelle en effet des expériences douloureuses des "poison cooking" (nourriture empoisonnée) que Bianchi lui a fait subir, il y'a longtemps.

Dans son passé, Gokudera vivait dans une maison italienne riche et avait une grande passion pour le piano avant de rejoindre la mafia. Lui et Bianchi sont en fait demi-frères, nés de mères différentes. La mère de Bianchi s'était mariée à leur père mais la mère de Gokudera était une femme avec qui il a eu une liaison. La mère de Gokudera était une belle jeune femme et une pianiste d'un grand talent, ce qui a charmé le père de Gokudera. Peu de temps après, cette femme tombe enceinte. Cependant, dans la mafia, les enfants illégitimes ne sont pas tolérés, de ce fait la véritable mère de Gokudera n'a été autorisé à le voir que trois fois par an jusqu'à ses trois ans. Un mois plus tard, elle mourut subitement après avoir conduit une voiture dans une falaise avec un cadeau destiné à son fils Hayato. Quand il avait  ans, Gokudera finit par découvrir que la mort de sa mère était en réalité planifié par son père. Depuis lors, il garde une certaine haine pour celui-ci.
Niveau personnalité, Gokudera n'aime pas grand monde excepté Tsuna et sera en perpétuel conflit avec Yamamoto mais, qui, au fond, l'aime bien et le considère comme un allié et plus un ami. 
Mais il s'entendra bien avec Shitt-P quand il pourra parler avec elle. Puis, dans le combat entre Shitt-P et lui, elle lui dira qu'elle aime bien (on ne sait pas comment).

Histoire

Arc Gang Kokuyo 

Au cours de l'attaque des élèves de Kokuyo, Gokudera a été classé comme le  fort de Naminori et a été attaqué par Chikusa Kakimoto. Pendant le combat, Chikusa réalise que Gokudera fait partie de la famille Vongola et attaque Tsuna. En voulant protéger celui-ci, Gokudera sera gravement blessé. Heureusement pour lui, le . Shamal le soignera avec une piqure de Mosquito. Après plusieurs combats avec divers membres du gangs de Mukuro Rokudo, Gokudera sera confronté une fois de plus à Chikusa. Avec l'aide de Hibari Kyoya, il réussit à battre Chikusa et Ken Joshima. Peu de temps après, Gokudera sera possédé par Mukuro et sera forcé de combattre Tsuna.

Arc Vongola VS Varia 

Un mois plus tard, Gokudera accompagné de Yamamoto et de Tsuna sera confronté à Squalo l'acolyte de la Varia, qui poursuivait le messager Vongola Basil. Peu de temps après, Gokudera hayato se verra hérité de la "moitié" de l'anneau Vongola de la Tempête. En effet, comme ses compagnons, Hayato sera dans le lot dans la bataille contre les Varia. Voulant devenir plus fort pour devenir un bon bras droit, Gokudera se fera entrainer par  Shamal. Son entrainement portera ses fruits car Gokudera apprendra une nouvelle technique de combat "Les Rockets Bomb". Dans le combat de la Tempête, Gokudera sera confronté à Belphégor de la Varia au troisième étage du collège de Namimori. Après une bataille explosive, les deux combattants seront à bout. Toutefois, Tsuna convainc Hayato de ne pas risquer sa vie, et, par conséquent, Belphégor est considéré comme le vainqueur et remporte l'anneau Vongola de la Tempête. Par la suite, il participera à la bataille du Ciel où il sera sauvé par Hibari qui expulsera l'anneau des mains de Belphégor pour que Hayato le reçoive. Hayato battra alors Levi-A-Than afin de sauver Lambo, mourant. Il s'alliera par la suite à Yamamoto afin de délivrer Dokuro. La tâche sera accomplie grâce à l'intervention de Ryôhei.

Arc Futur 

Dix ans dans le futur, Gokudera a été le premier des gardiens à rencontrer le Tsuna du passé, mais il fut bientôt lui aussi remplacé par son lui du passé. Il a vite décodé les notes laissées par son futur, leur disant de rassembler les gardiens Vongola afin de tuer un homme nommée Irie Shoïchi. Par la suite Gokudera et Tsuna réussissent à trouver Yamamoto, Lambo, I-Pin, Haru et Kyoko mais sont bientôt attaqués par deux membres des Millefiores Tazaru et Nozaru. Le Yamamoto du Futur a ensuite expliqué à Gokudera le fonctionnement des boîtes armes et les ondes mais a été vite remplacé lui aussi par sa version du passé. Cependant Gokudera réussi à activer sa boîte arme qui n'est autre que le "Flamme Arrow" et réussi à vaincre Nozaru. Plus tard, Lal Mirch, une alliée des Vongola, apprend Gokudera et au autre à utiliser les boîtes armes correctement et ensuite Gokudera et Yamamoto se rendent au sanctuaire de Naminori ou ils rencontrent un ennemi nommé Gamma. C'est l'un des hommes les plus forts de la famille Millefiore, et il le montrera en laminant totalement Gokudera & Yamamoto, jusqu'à l'arriver d'Hibari Kyoya qui sauva les deux gardiens d'une mort certaine.
Après ses évènements, chacun des gardiens commença à s'entrainer en vue de l'attaque de la Base Mélone, principal base des Millefiore au Japon. Gokudera s'entraina avec sa sœur Bianchi. Lors de son entrainement, Hayato réussit à ouvrir une  boîte de la tempête, un petit chat appelé Uri, et percera ensuite l'énigme du Sistema CAI. Lors de l'attaque de la base Mélone, Gokudera se contente de regarder les autres combattre, jusqu'à être séparé du groupe en compagnie de Ryohei par Shoichi et ces blocs ! Tout de suite après, Gokudera & Ryohei retrouvèrent sur leur route Gamma, la couronne funéraire de la foudre ! Ryohei tenta de le vaincre en premier lieu, attachant Gokudera pour éviter qu'il combatte. Mais Gamma battu sans trop de problème Ryohei, qui dû inconscient, céder sa place à Gokudera. C'est l'occasion pour celui-ci d'utiliser sa nouvelle arme secrète Le Systema CAI. Afin de tenir tête à Hayato, Gamma sera contraint d'ouvrir la Box scellant ses pouvoirs. La situation se retournera une fois de plus en sa faveur avec cette nouvelle puissance débridée en sa possession. Seulement c'était sans compter sur Uri… Ce dernier a bénéficié de la caractéristique Activation de la poche de Kangaryu. C'est donc un Uri à l'état adulte qui va combattre au côté d'Hayato. Le combat est relancé. Après un dur combat Hayato réussi à battre Gamma, mais il est vite capturé par Shoichi Irie.

Arc Procès/Essais des Arcobalenos

Arc Choice 

À la suite de l'annonce du « Choice » (Choix en Français) organisé par Byakuran et l'existence des Six Véritables Couronnes Funéraires, Gokudera s’entraînera afin de pouvoir utiliser les nouvelles capacités sa boîte Vongola. Dino le cheval ailé, demandera également à Gokudera de former Ryohei et Lambo qui connaissent pas encore les styles de combats utilisé dans le futur. Le jour de la confrontation, il a été sélectionné pour participer au jeu du choix en compagnie de Tsuna Sawada et Yamamoto pour combattre Kikyō, Torikabuto et Saru afin de protéger Irie Shoichi la cible désignée par la roulette. Durant le Choix, il rencontrera Kikyō mais se fera rapidement neutraliser par celui-ci. Après l'arrivée d'Uni sur le terrain, les Vongola décident de s'enfuir. Gokudera utilisera ses missiles pour endommagé le système de téléportation afin de ralentir les Six Couronnes Funéraires.
Par la suite, Gokudera aura l'occasion de reprendre sa revanche contre Zakuro, la véritable Couronne Funéraire de la Tempête, le jour de la bataille finale. Armé de "l'arc de G", sa Cambio Forma, il tirera de puissantes flèches qui perceront la peau dure de son adversaire, alors devenu un homme semi T-rex.

Arc Cérémonie de Succession 

Gokudera sera intrigué par Shitt.P, une fille étrange, la prenant pour un M.A.U au point d'essayer de la comprendre. Il comprendra par la suite qu'il faut l'appeler Shitopi, et discutera beaucoup avec elle. Gokudera Hayato sera présent dans la Cérémonie de Succession mais se fera battre, tout comme les autres gardiens, par Enma et sa famille Shimon.
Grâce à l'intervention de Talbot, le forgeron des Vongola, il fera ensuite évoluer son anneau vongola en « Ceinture de la tempête version X ». Gokudera et les autres se rendront sur l'île des Shimon pour sauver Chrome enlevé par ceux-ci. Chacun des Vongola se confrontera à un membre des Shimon sur l'île à la suite de l'annonce de la bataille « Vongola contre Shimon » définie par les Vendicares. Gokudera, quant à lui, fera son duel contre Shitt.P dans une ville abandonnée. Shitt.P lui lancera un défi sur sa fierté qui est pour lui d'être le bras droit de Tsuna. Il commencera par activer sa cambio forma qui n'est autre que l'héritage que Gokudera a reçu du tout premier gardien de la tempête. La règle du combat est simple, les deux adversaires devront éclater les deux ballons de flammes de chacun au lieu de se battre. Shitt.P fait un discours sur la nullité de Tsuna et Gokudera lui répond qu'il sait tout ça et qu'il faut terminer le « combat ». Shitt.P lui montre sa flamme qui est « la Flamme du Marais ».
Il lui répond ensuite qu'il n'est pas le bras droit qu'il voudrait être et vise plus haut. Gokudera finit par gagner le combat en utilisant sa nouvelle bombe Uri. Shitt.P ayant perdu, les Vendicare apparaissent et l'emportent. Avant de partir, celle-ci dit à Gokudera que c'était dommage qu'ils ne se fussent pas rencontrés avant et qu'il l'intéresse beaucoup. Soudain Enma apparaît.

Pouvoirs et Armes 

Gokudera est un combattant très intelligent, le plus souvent il fait des plans complexes pour vaincre des adversaires plus forts. Par exemple, il a réussi à débusquer la technique de Belphegor (Qui lui-même est un génie) concernant ses couteaux. Et plus tard, il réussira à résoudre le mystère du fonctionnement du système CAI. Gokudera Hayato a été le premier des gardiens à apprendre à monter sa moto avec une certaine maîtrise. Gokudera possède « La Flamme de la Tempête ».

Équipements 

 Dynamite : Gokudera est très compétent dans l'utilisation de la dynamite, qu'il utilise comme arme. C'est pourquoi il a été surnommé  dans le manga et (Hurricane Bomb Hayato, la bombe tempétueuse) dans l'anime. Il porte toujours d'énormes quantités de dynamite sur lui en tout temps. Il a continué à développer plusieurs techniques qui consistent essentiellement à bombarder son adversaire avec des multiples explosifs, par exemple : réorientation de ses projectiles pour améliorer sa précision et de vitesse et faufiler des bombes. Il a donné pour nom à sa technique Bombe roquette.

 Sistema CAI (Système de changement d'armes en italien) : Un système de coffre-armes qui confèrent à Gokudera la capacité d'utiliser les quatre autres Flammes Pluie, Foudre, Soleil, Nuage. Ce système agit aussi comme un bouclier.

 Leopardo di Tempesta (Le Léopard de la Tempête, Uri) : La boîte arme de Gokudera est un petit chat nommé Uri et fait aussi partie du Sistema CAI. Ce petit chaton peut se transformer en un énorme léopard grâce à "l'Activation" d'une flamme du Soleil. La Cambio forma d'Uri est "L'arc de G".

 L'Arc de G : Lorsqu'il est activé, Uri se combine avec le Flame Arrow de Gokudera, ce qui crée un arc géant orné en os avec les Flammes de Tempête couvrant le cordon et le chiffre romain "I" sur le front pour symboliser la connexion à la première génération.

 Ceinture de la Tempête Version X : Le nouvel équipement de Gokudera formé avec la combinaison de l'anneau Vongola de la Tempête et de l'anneau de l'animal Vongola de la Tempête (Uri).

Techniques 

 Flèche de flamme (Flame Arrow): Gokudera tire un jet de flamme grâce au dispositif qu'il a sur son bras.

 Tornade de flèche de flamme (Tornado Flame Arrow) : Gokudera accumule une énorme quantité de Flamme Tempête dans l'Arc de G pour créer une grande flèche de tempête d'une puissance dévastatrice.

 Flèche rafale (Gatling Arrow) : Une attaque qui déclenche quatre flèches de Tempête simultanément, qui ont pour propriété d'épingler un ennemi au sol et de le neutraliser.

 Flamme du Tonnerre (Flame Thunder) : Il lance un faisceau de Flamme de Tempête combiné avec la Flamme Foudre qui renforcera l'attaque avec la "Solidification". 

 Flamme Nuageuse (Flame Cloud): Combiné avec la Flamme de Nuage, Cela créera une multiplication de faisceau de flamme tempête qui embraseront l'adversaire.

 Flamme du Soleil (Flame Sun) : L’activation de la flamme du soleil et de sa haute puissance de sortie augmente grandement la vitesse des attaques de la Tempête, ce qui les rende difficile à esquiver.

 Flamme de la Pluie (Flame Rain) : En couvrant les attaques de la flamme de la Tempête avec la flamme de la Pluie, les flammes ennemies sont affaiblies par la tranquillité de la pluie et puis détruits par la dégénérescence de la Tempête. Cette attaque permet de briser certains boucliers de flamme.

 Bombe roquette Version X (Rocket Bomb Version X) : Des bombes-fusées propulsées par les Flammes de Tempêtes. Leurs vitesses ainsi que leurs puissances ont désormais accrues. Gokudera utilise aussi une bombe spécial appelée "Air Bomb" qui lui permet de se propulser dans les airs.

 La Bombe du Léopard (Uri Bomb) : Gokudera crée une nouvelle sorte de bombe ayant l'apparence d'Uri son chat. L'Uri Bomb se place sur la cible grâce à de l'herbe à chat.

Divers 

 Il est souvent désigné comme le nombre 59 dans le Reborn! Fandom, « 5 » en japonais est "go" et "9" en japonais peut être prononcée « ku », donc, "Goku" (DERA).
 Quand il réfléchit, Gokudera a tendance à porter des lunettes et attacher ses cheveux. Toutefois, il a commencé à tenir ses cheveux attachés depuis leur arrivée à l'île de Shimon
 "Hayato" est un type d'arc au Japon.
 Il est souvent surnommé "Tête de poulpe" par Ryohei et "Ahodera" ( "Aho" stupide en japonais) par Lambo.
 Dans l'Arc du Futur, Ganma de la Foudre mentionne que Gokudera a réussi finalement par devenir le Bras droit de Tsuna.
 Dans le manga, Gokudera fume des cigarettes. Alors que dans l'anime, il ne fume pas, laissant la méthode avec laquelle il allume ses Dynamites inconnue…
 Dans un sondage de popularité des personnages de Reborn!, Gokudera arrive au quatrième rang avec 45 077 votes.
 Physiquement, il ressemble fortement au premier gardien Vongola de la Tempête, G.
 Dans le chapitre 316, il est démontré que Gokudera a une profonde admiration pour G et qu'il voudrait lui ressembler.
 On remarque que Gokudera est un peu superstitieux et qu'il connait des techniques d'exorcisme. Il est aussi un grand fan du surnaturel et des extraterrestres.
 Dans un flashback, le  Shamal sous entend que Gokudera lui a copié sa coupe de cheveux.
 Selon Bianchi, Gokudera est celui qui a donné pour nom "Poison Cooking" à sa technique. Dès lors, Bianchi a décidé de l'appeler ainsi.
 Selon le Reborn! artbook Colore, il vit dans un appartement et a du mal à payer son loyer.
 Gokudera a été le premier membre à rejoindre la dixième génération de la famille Vongola.

Références 

Personnage de Reborn!